Luís Manoel Siqueira (Garanhuns, 1960) é um escritor, ficcionista e poeta brasileiro.

Iniciou em 1968, ao publicar pequenos contos no suplemento infantil do Diário de Pernambuco.

Publicou 20 livros, recebendo diversos prêmios literários. Foi citado em várias antologias, jornais, revistas e periódicos culturais. Torcedor do Santa Cruz.

Links externos (Livros para Download):

https://pt.scribd.com/user/542089657/LUIS-MANOEL-SIQUEIRA

https://archive.org/details/@luis_manoel_siqueira
 

Escritores de Pernambuco
Naturais de Garanhuns